Пётр Елисе́ев:
 Елисеев, Пётр Елисеевич (1775—1825) — родоначальник купеческой династии Елисеевых.
 Елисеев, Пётр Степанович (1834—1901) — сын С. П. Елисеева, член Совета Русского для внешней торговли банка, статский советник, благотворитель.